Bedford Springs ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bedford Springs (Massachusetts), im Middlesex County
 Bedford Springs (Pennsylvania), im Bedford County
 Bedford Springs (Virginia), im Campbell County